Onderdistrict in Indonesië
 Sumbersari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sumbersari (Metro Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Metro in de provincie Lampung
 Sumbersari (Sekampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sumbersari (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sumbersari (Kragan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumbersari (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sumbersari (Wadaslintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sumbersari (Lowokwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sumbersari (Rowokangkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sumbersari (Sambeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sumbersari (Ciparay), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Sumbersari (Kiarapedes), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
 Sumbersari (Pebayuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java